Aphanostola är ett släkte av fjärilar. Aphanostola ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Aphanostola